Ста́рицкий райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юге Тверской области России.

Административный центр — город Старица.

География 
Расположен в южной части Тверской области к юго-западу от областного центра. Площадь района — 3005 км², что составляет 3,6 % от всей области.

Находясь в бассейне верхнего течения реки Волги, занимает часть территории, которую по традиции называют Ржевско-Старицкое Поволжье. Волга протекает с юга на север, пересекая район практически посередине.

Самая северная точка района находится на широте 56°46′ с. ш., южная — 56°15′ с. ш. Крайняя западная точка имеет долготу 33°53′ в. д., восточная точка лежит на 33°44′ в. д.

История 
Район образован в 1929 году в составе Ржевского округа Западной области.

20 мая 1930 года из Старицкого района в Емельяновский район Тверского округа Московской области был передан Баклановский сельсовет.

10 января 1932 года из Старицкого района в Новоторжский район Московской области были переданы Возжанский и Мишутинский с/с.

В 1935 году включён в Калининскую область.

14 ноября 1960 года к Старицкому району была присоединена часть территории упразднённого Луковниковского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Старица) составляет   % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Старицкий район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входят 9 поселений.

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 9 муниципальных образований, в том числе одно городское и 8 сельских поселений:

История муниципального устройства 
В 2006 году в муниципальном районе сперва были созданы 1 городское поселение (город Старица) и 12 сельских поселений:
 Архангельское сельское поселение
 Берновское сельское поселение
 Васильевское сельское поселение
 Емельяновское сельское поселение
 Корениченское сельское поселение
 Красновское сельское поселение
 Луковниковское сельское поселение
 Ново-Ямское сельское поселение
 Орешкинское сельское поселение
 Паньковское сельское поселение
 Старицкое сельское поселение
 Степуринское сельское поселение

В 2012 году были упразднены сельские поселения: Старицкое, Красновское и Корениченское (объединены в сельское поселение станция Старица); Паньковское и Васильевское (объединены в сельское поселение Паньково), Луковниковское и Орешкинское (объединены в сельское поселение Луковниково).

Населённые пункты 
В Старицком районе 417 населённых пунктов.

Транспорт 
Через район в 15 км западнее г. Старицы проходит железная дорога «Санкт-Петербург — Ржев». Непосредственно через г. Старица проходит автомагистраль  «Тверь — Ржев».

Достопримечательности 

Из главных достопримечательностей следует выделить:
 Город Старица, расположенный вдоль глубокого каньона реки Волги, с многочисленными церквями и нетронутой исторической застройкой. Центром города является стоящий на волжском берегу Свято-Успенский монастырь.
 Старицкие пещеры — старинные заброшенные каменоломни расположенные в окрестностях Старицы. В каменоломнях добывался Старицкий белый камень — известняк. Из этого материала построены многочисленные объекты мирской и православной архитектуры по всему поволжскому региону начиная с XII века. Сегодня в Старицкие пещеры идут многочисленные неорганизованные туристы.
 Пушкинские места — к главному из которых следует отнести усадьбу дворянского рода Вульфов в селе Берново в 50 км от Старицы. Сегодня в бывшей усадьбе дворянского рода Вульфов действует музей Пушкина А. С., рассказывающий о быте и традициях провинциальных дворянских усадеб. Здесь же в селе Берново на берегу реки Тьма Исаак Ильич Левитан в 1892 году начал работу над картиной «У омута». В 8 км от Берново находятся усадьбы Курово-Покровское и Малинники, в которых неоднократно бывали Пушкин и Левитан.
 Преображенская церковь села Красное (1790) — точная копия Чесменской церкви, построенной по приказу Екатерины Второй (1777) в Санкт-Петербурге. Эти храмы знамениты своим псевдоготическим стилем, нехарактерным для православных храмов. В настоящее время действующий православный храм (с 1999 года), памятник архитектуры. Находится в стадии восстановления. Настоятелем храма является отец Дмитрий Каспаров.
 Ландшафты в районе города Старицы — именуемые в народе «Волжской Швейцарией». Для этих мест характерны крутые берега с обнажениями скальных пород и многочисленными малыми реками протекающими по узким каньонам.

См. также 
 Бортеневская битва

Ссылки 

 Историческая справка
 Сведения о районе
 Святые источники и памятники природы Старицкого района
 Монастыри и храмы Старицкого района
 Святые и подвижники Старицкого района
 Мемориалы, обелиски и братские могилы Старицкого района
 Район на архивных и современных картах

Литература 
 Тверская деревня. Старицкий район: Энциклопедия российских деревень. — Старица, 2007. ISBN 978-5-91229-007-7 (Издательство «Старицкая типография»)

Примечания